Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу је одржано 1 и 2. септембра, на стадиону Тегу.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2011. 
стање 26. августа 2011.

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих бацача кугле 2011. године пре првенства (13. августа 2011), имале су следећи пласман.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 27 такмичара из 20 земаља. Квалификациона норма за финале износила је 20,60 метара коју је испунило 7 такмичара (КВ), доку су се остала петорица у финале пласирала по резултату(кв).

Финале

Спољашње везе 
 Бацање кугле на СП 2011.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.